Хэтчетт () — английская фамилия. Известные носители:

 Хэтчетт, Чарльз (1765-1847) — английский химик, открыватель элемента ниобий.
 Хэтчетт, Деррик (род. 1958) — американский футболист.

См. также 
 Судья Хэтчетт — американское телешоу.